

Persone
Alan Rudolph  – regista e sceneggiatore statunitense
Arthur Rudolph  – scienziato tedesco
Eric Rudolph  – terrorista statunitense
Kyle Rudolph  – giocatore di football americano statunitense
Maya Rudolph  – attrice, comica e cantante statunitense
Mendy Rudolph  – arbitro di pallacanestro statunitense
Norbert Rudolph  – calciatore tedesco
Paul Rudolph  – bassista e chitarrista canadese
Paul Rudolph  – fisico tedesco
Paul Rudolph  – architetto statunitense
Thomas Rudolph  – slittinista tedesco
Wilma Rudolph  – atleta statunitense

Altro 
 Rudolph  – variante inglese del nome proprio di persona Rodolfo
 Rudolph – località statunitense del Wisconsin
 Rudolph la renna dal naso rosso  – figura della tradizione natalizia

Pagine correlate
Rodolfo (disambigua)
Rudolf
Paul Rudolph